TAP či tap může být:

Tap
 Tap (film) – film USA z roku 1989
 Tap (sdružení) – občanské sdružení v oblasti péče o zdravotně postižené (organizuje skupinu The Tap Tap)

tap
 tap dance – step, anglický název
 jedno z anglických označení pro verberantní souhlásku

zkratka TAP
 (Standard) Test Access Point (viz též Joint Test Action Group – JTAG)
 Transafghánský plynovod – Trans-Afghanistan Pipeline
 Teoreticko analytické pracoviště ÚV KSČM
 TAPE, .TAP – formát souboru pro emulaci 8bitového počítače Sinclair ZX Spectrum
 Commodore 64 Cassette Tape Image – obraz datové kazety počítačů Commodore 64
 TAP Portugal – Transportes Aéreos Portugeses – portugalská letecká společnost
 ISO 3166-2 kód provincie Tapoa (Diapaga) v Burkina Faso

součást názvu
 TAP: Maxova hra – český film z roku 2012, inspirovaný hrou Magic: The Gathering
 The Tap Tap – hudební soubor studentů Jedličkova ústavu
 Velký Tap – řeka v Rusku

Reference